AVF peut faire référence à :
 accueil des villes françaises, un réseau d'associations, en France ;
 algie vasculaire de la face ;
 artillerie sur voie ferrée ;
 Académie vétérinaire de France ;
 Association végétarienne de France ;
 .